George I van Griekenland (1845-1913), koning der Hellenen (1863-1913)
 George van Griekenland en Denemarken (1869-1957), prins van Griekenland en Denemarken
 George II van Griekenland (1890-1947), koning der Hellenen (1922-1923, 1935-1947)